Ландвассер (віадук) — віадук через річку Ландвассер на Альбулабані, Швейцарія
 Ландвассер (річка) — річка в Альпах, притока Альбули
 Ландвассер (тунель) — тунель на Альбулабані